Le qualificazioni del singolare  del Waldbaum's Hamlet Cup 1999 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Waldbaum's Hamlet Cup 1999 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Mariano Puerta (ultimo turno)
 Bernd Karbacher (Qualificato)
 Roger Federer (secondo turno)
 Martin Damm (Qualificato)

 Wayne Black (ultimo turno)
 Jacobo Diaz-Ruiz (primo turno)
 Nicolás Massú (primo turno)
 Tomáš Zíb (secondo turno)

Qualificati 

 Kevin Kim
 Bernd Karbacher

 Eric Taino
 Martin Damm

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Waldbaum's Hamlet Cup 1999
ATP Tour 1999